Личман:

 Личман (професія) — пастух овець.
 Личман (прикраса) — металева прикраса, яку жінки носили на шиї.
 Личман (прізвище) — прізвище.

Посилання 
Личман  //

Примітки